Ogema peut faire référence a des villes américaine :

 Ogema (Minnesota), une ville du  Becker County au Minnesota.
 Ogema (Wisconsin), une ville du Price County dans le Wisconsin.
 Ogema Township (Minnesota), une ville de banlieue dans le  Pine County au Minnesota.
 Ogema (Saskatchewan), une ville de la Saskatchewan au Canada.